Eine Trisektrix (abgeleitet aus dem Lateinischen von tri für drei und sectus für geteilt) ist eine Kurve, die das (exakte) Dritteln beliebiger Winkel mit Zirkel und Lineal ermöglicht. Das Dritteln eines beliebigen Winkels ist mit Zirkel und Lineal alleine nicht möglich, lässt man jedoch als (einziges) weiteres Hilfsmittel eine Trisektrix zu, so wird die Dreiteilung beliebiger Winkel möglich. Ermöglicht eine solche Kurve nicht nur das Dritteln eines Winkels, sondern allgemeiner die Teilung in n gleich große Teile, so spricht man auch von einer Sektrix.

Die ältesten Beispiele für eine Trisektrix sind bereits seit der Antike bekannt, zu ihnen gehören die Trisektrix des Hippias und die Spirale des Archimedes, die beide zudem auch Sektrizen sind. Bekannt ist vor allem auch die Trisektrix von Maclaurin, die in der Literatur häufig als Standardbeispiel für eine Trisektrix angegeben wird. Sie lässt sich durch die Gleichung  beschreiben und geht auf den Mathematiker Colin Maclaurin (1698–1746) zurück.

Weitere Beispiele:
 Trisektrix
 Tschirnhausen-Kubik/Catalansche Trisektrix ()
 Limaçon-Trisektrix ()
 Trisektrix von Longchamps
 Parabel (als Trisektrix)
 Hyperbel (als Trisektrix)
 Zykloide von Ceva

 Sektrix
 Quadratrix von Tschirnhaus
 Sinuskurve
 Sektrix von Maclaurin
 Sektrix von Ceva
 Sektrix von Delanges

Siehe auch 
 Quadratrix
 Dreiteilung des Winkels

Literatur 
 Steven Schwartzmann: The Words of Mathematics: An Etymological Dictionary of Mathematical Terms Used in English. MAA, 1994, ISBN 0-88385-511-9  ()

Weblinks 

 Jim Loy: 
 Trisektrix auf einer archivierten Webseite der Uni Lüneburg
 Regina Bruischütz: Winkeldreiteilung – Konstruktion mit zusätzlichen Hilfsmitteln
 
 Trisection using Special Curves

Kurve (Geometrie)